VM i floorball for damer 2003 var det fjerde oficielle Verdensmesterskab i floorball for damelandshold, arrangeret af IFF. Mesterskabet blev afholdt i Schweiz og kampene blev spillet i Bern, Gümlingen og Wünnewil fra 18. til 24. maj. Der blev både spillet kampe i A-divisionen og B-divisionen.

B-divisionen 
10 hold deltog, og der blev først spillet gruppespil med 5 hold i hver pulje. Japan og Polen gik videre til semifinalen fra Gruppe A og Danmark og Italien gik videre fra Gruppe B.

Semifinaler B

B Finalen 

 Japan oprykker til A-divisionen ved VM 2005.

A-divisionen 
8 hold deltog i A-divisionen. Der blev først spillet gruppespil med 4 hold i hver pulje.

Resultater Gruppe A

Tabel Gruppe A 

 Finland og Schweiz går videre til semifinalerne.

Resultater Gruppe B

Tabel Gruppe A 

 Norge og Sverige går videre til semifinalerne.

Nedrykningskamp 

 Tyskland nedrykket til B-divisionen ved VM 2005.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Medaljer 

2003
Sport i 2003